Captorhinidae (también conocidos como cotilosaurios) es una de las primeras y más basales familias de reptiles.

Descripción 
 Los captorrínidos son un clado de reptiles de variado tamaño similares a los actuales lagartos que vivieron desde el Carbonífero superior y a través del Pérmico. Sus cráneos eran mucho más fuertes que los de sus parientes, los Protorothyrididae, y tenían dientes mucho mejor adaptados a consumir material vegetal. El esqueleto postcraneal es muy similar al de los tetrápodos reptiliomorfos avanzados, tanto que de hecho los grupos Seymouriamorpha y Diadectomorpha fueron considerados como reptiles y agrupados juntos en "Cotylosauria" como los primeros reptiles a principios del siglo XX. Los captorrínidos tenían amplios y robustos cráneos que son generalmente triangulares observados en vista dorsal. Los premaxilares están característicamente vueltos hacia abajo. Las primeras formas poseían una fila única de dientes, mientras que las formas mayores y más derivadas como Captorhinus y Moradisaurus poseían múltiples filas de dientes.

Descubrimiento e historia 
Hasta recientemente se pensaba que Concordia cunninghami era el miembro más basal de Captorhinidae. Un nuevo estudio filogenético de las relaciones de los primitivos reptiles por Muller & Reisz en 2006 recuperó a Thuringothyris como el taxón hermano de Captorhinidae, y por lo tanto, Thuringothyris representa por definición el captorrínido más basal conocido. Los mismos resultados fueron obtenidos en análisis filogenéticos posteriores. Concordia es aún el más antiguo captorrínido conocido y todos los demás taxones de captorrínidos son solo conocidos de depósitos pérmicos.

Captorhinidae solo contiene a una subfamilia, los Moradisaurinae. Moradisaurinae estos fueron nombrados y asignados a Captorhinidae por A. D. Ricqlès y P. Taquet en 1982. Moradisaurinae fue definido como "todos los captorrínidos más cercanamente relacionados a Moradisaurus que a Captorhinus". Los moradisaurinos habitaron en lo que ahora es China, Marruecos, Níger, Rusia, Texas y Oklahoma (Estados Unidos). Los moradisaurinos eran insectívoros/herbívoros, lo que significa que solo comían plantas y también insectos.

Alguna vez se consideró a los captorrínidos como ancestros de las tortugas. El reptil del Pérmico Medio Eunotosaurus de Sudáfrica fue visto como el "eslabón perdido" entre los cotilosaurios y Chelonia por la mayor parte del siglo XX. Sin embargo, análisis más recientes han mostrado que Eunotosaurus es un parareptil sin relación con las tortugas o los captorrínidos.

Clasificación

Taxonomía 
La siguiente taxonomía sigue a Reisz et al., 2011 y Sumida et al., 2010 a menos que se indique lo contrario.

Familia Captorhinidae
 Captorhinoides?
 Eocaptorhinus?
 Acrodenta
 Baeotherates
 Captorhinus
 Concordia
 Protocaptorhinus
 Reiszorhinus
 Rhiodenticulatus
 Romeria
 Saurorictus
 Thuringothyris
 Subfamily Moradisaurinae
 Gecatogomphius
 Kahneria
 Captorhinikos
 Labidosaurus
 Labidosaurikos
 Moradisaurus
 Rothianiscus
 Gansurhinus
 Captorrínidos dudosos
 Puercosaurus
 Riabininus

Filogenia 
El siguiente cladograma sigue el estudio realizado por Sumida et al., 2010.

El cladograma siguiente se basa en la topología de un análisis de 2011 de los paleontólogos Robert R. Reisz, Jun Liu, Jin-Ling Li y Johannes Müller.

Referencias 

Fósiles del Pérmico
Fósiles del Carbonífero
Captorhinida